Ženská čtyřhra Silicon Valley Classic 2019 probíhala na přelomu července a srpna 2019. Do deblové soutěže tenisového turnaje v San Jose hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtrnáct dvojic s dvěma volnými losy do druhého kola. Obhájkyně titulu byl Květa Peschkeová s Tchajwankou Latishou Chanovou, která však do turnaje nezasáhla.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, americko-český pár Nicole Melicharová a Květa Peschkeová, který ve finále zdolal japonskou dvojici Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej. 44letá Peschkeová vybojovala třicátý třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 26letou Melicharovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Dva nejvýše nasazené páry obdržely volný los do čtvrtfinále.
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (vítězky)
  Desirae Krawczyková /  Alicja Rosolská (semifinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (čtvrtfinále)
  Mihaela Buzărnescuová /  Čang Šuaj (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019